I Campionati europei di triathlon del 1998 si sono tenuti a Velden, Austria in data 4 luglio 1998..

Nella gara maschile ha vinto il britannico Andrew Johns, mentre in quella femminile l'olandese Wieke Hoogzaad.

La gara junior ha visto trionfare lo spagnolo Clemente Alonso e la britannica Beth Thomson.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate 
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 1998
Triathlon ai Goodwill Games
Triathlon ai IV Goodwill Games

Campionati europei di triathlon
Triathlon nel 1998
Velden am Wörther See